La 125ª Brigata autonoma di difesa territoriale (, unità militare А7381) è l'unità delle Forze di difesa territoriale dell'Ucraina della città di Leopoli, subordinata al Comando operativo "Ovest" delle Forze terrestri.

Storia 
La creazione della brigata è iniziata immediatamente dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina del 2022, venendo annunciata già all'inizio di marzo. Una raccolta fondi organizzata in primavera dal Media Center Ukraine ha contribuito a fornire all'unità equipaggiamento militare per il valore di oltre 13 milioni di hrivnie. A settembre si trovava, insieme alla 112ª e alla 127ª Brigata di difesa territoriale, a protezione della città di Charkiv e del fianco sinistro dello schieramento ucraino durante la controffensiva su Kup"jans'k e Izjum. Nei mesi autunnali la brigata è stata schierata a difesa del cruciale settore di Bachmut, in particolare nella cittadina di Torec'k.

Struttura 

 Comando di brigata
 215º Battaglione di difesa territoriale
 216º Battaglione di difesa territoriale
 217º Battaglione di difesa territoriale
 218º Battaglione di difesa territoriale
 219º Battaglione di difesa territoriale
 Unità di supporto

Voci correlate 

 Battaglioni di difesa territoriale
 103ª Brigata di difesa territoriale

Note

Collegamenti esterni 
 

Unità militari ucraine